Bitwa Nad Wodą – bitwa ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Było to starcie pomiędzy hobbitami a zbójami na usługach Sarumana, którzy podczas Wojny o Pierścień opanowali Shire. Poświęcono mu rozdział 8 księgi szóstej Powrotu króla, trzeciej części Władcy Pierścieni.

Bitwa Nad Wodą 
Batalia stoczona 3 listopada 3019 roku Trzeciej Ery pomiędzy hobbitami a zbirami Sharkeya podczas Wojny o Pierścień.

Geneza i siły obu stron 
Gdy Frodo Baggins, Sam Gamgee, Merry Brandybuck i Pippin Tuk powrócili do Shire’u, udało im się wzniecić powstanie przeciwko zbirom niejakiego Sharkeya, którzy opanowali cały kraj hobbitów, choć początkowo tylko działali w imieniu Lotha Sackville’a-Bagginsa, usiłującego samozwańczo przejąć rządy w Shire. Około setki zbójów, zbrojnych zapewne głównie w pałki i noże, zostało wysłanych by stłumić ten bunt (przynajmniej część z nich była półorkami). Maszerowali oni Wschodnim Gościńcem w kierunku miejscowości Nad Wodą. By im się przeciwstawić, Merry zebrał około 300 hobbitów, w tym setkę przyprowadzoną z Tukonu przez Pippina. Hobbici urządzili zasadzkę, co przyszło im tym łatwiej, że przeciwnicy nie zachowywali żadnej ostrożności.

Bitwa 
Banda skręciła z traktu na drogę prowadzącą do Nad Wody, która biegła pomiędzy dwiema wysokimi skarpami, porośniętymi u szczytu żywopłotem. Wkrótce ludzie Sharkeya natknęli się na barykadę, a gdy się zatrzymali, część hobbitów uniemożliwiła im odwrót, tarasując drogę kilkoma wozami. W tym samym momencie, na skarpach, zza żywopłotu wyłoniła się reszta hobbitów, zbrojnych głównie w łuki i topory. Merry wezwał bandę do poddania się, ale większość zbójów rzuciła się do walki. Około dwudziestu zaatakowało wozy blokujące drogę od tyłu. Hobbici zabili sześciu z nich, ale reszcie udało się przedrzeć i w rozsypce rzucili się oni do ucieczki. Zostali jednak w większości wyłapani przez okolicznych hobbitów.

Tymczasem reszta bandy zaciekle atakowała drugą barykadę i skarpy, chcąc raczej zabić jak najwięcej przeciwników niż uciec. Wielu z nich zginęło, ale części najbardziej zawziętych udało się wedrzeć na zachodni stok. Sytuacja była ciężka, ale do walki włączyli się Merry i Pippin. Gdy Merry zabił przywódcę zbójów, wielkiego dzikiego wielkoluda, podobnego do olbrzymiego orka, reszta się poddała. Ostatecznie więc bitwa skończyła się zwycięstwem hobbitów. Spośród nich zginęło dziewiętnastu, trzydziestu było rannych. W walce zostało zabitych około siedemdziesięciu ludzi Sharkeya, resztę pojmano, a tylko nielicznym udało się zbiec.

Bitwa w dziejach Shire’u 
Bitwa Nad Wodą była pierwszą i ostatnią batalią jaką stoczono w granicach Shire’u od czasu bitwy na Zielonych Polach (2747 rok Trzeciej Ery). Wielce wsławili się w niej Merry i Pippin. Frodo również brał w niej udział, ale nie walczył, tylko powstrzymywał wzburzonych hobbitów przed zabiciem pojmanych zbirów.

Bitwę Nad Wodą uznano za ostatnią batalię Wojny o Pierścień.

Ekranizacja Petera Jacksona 

Bitwa ta nie została przedstawiona w trylogii filmowej Władca Pierścieni, w reżyserii Petera Jacksona, bowiem zrezygnowano w niej z uwzględniania całego epizodu walk o Shire. W filmie hobbici, uczestnicy wyprawy Drużyny Pierścienia, wracają do spokojnego kraju, gdzie nie doszło do jakichkolwiek walk czy innych dramatycznych wydarzeń.
Według ekranizacji sprawca konfliktu w Shire, Saruman, zginął podczas wizyty części głównych bohaterów w zrujnowanym Isengardzie.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
  – Bitwa Nad Wodą

Bitwy Śródziemia

en:List of Middle-earth wars and battles#Battle of Bywater
fr:Guerre de l'Anneau#Bataille de Lézeau
fi:Sormuksen sota#Virranvarren taistelu